A Serie A 1939–40-es szezonja volt a 40. elsőosztályú labdarúgó-bajnokság Olaszországban. A Scudettót az Ambrosiana-Inter nyerte. Ez volt az ötödik bajnoki címük.

Végeredmény 

<center>
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
!width=40|
!width=100|Csapat
!width=40|P
!width=40|J
!width=40|Gy
!width=40|D  
!width=40|L 
!width=40|Rg 
!width=40|Kg
!width=40|Gk
!width=110|Megjegyzések
|-style="background: #90EE90;"
|  1.
|align="left"|Ambrosiana-Inter
| 44
| 30
| 20
| 4
| 6
| 56
| 23
| +33
| Bajnok
|-
|  2.
|align="left"|Bologna
| 41
| 30
| 16
| 9
| 5
| 44
| 23
| +21
|-
|  3.
|align="left"|Juventus
| 36
| 30
| 15
| 6
| 9
| 45
| 40
| +5
|-
|  4.
|align="left"|Lazio
| 35
| 30
| 12
| 11
| 7
| 44
| 36
| +8
|-
|  5.
|align="left"|Genova 1893
| 33
| 30
| 14
| 5
| 11
| 56
| 47
| +9
|-
|  5.
|align="left"|Torino
| 33
| 30
| 13
| 7
| 10
| 47
| 41
| +6
|-
|  7.
|align="left"|Roma
| 29
| 30
| 11
| 7
| 12
| 28
| 31
| -3
|-
|  8.
|align="left"|Milan
| 28
| 30
| 10
| 8
| 12
| 46
| 38
| +8
|-
|  9.
|align="left"|Novara
| 27
| 30
| 12
| 3
| 15
| 27
| 35
| -8
|-
|  9.
|align="left"|Venezia
| 27
| 30
| 10
| 7
| 13
| 34
| 46
| -12
|-
|  9.
|align="left"|Bari
| 27
| 30
| 9
| 9
| 12
| 33
| 46
| -13
|-
|  12.
|align="left"|Triestina
| 26
| 30
| 10
| 6
| 14
| 38
| 43
| -5
|-
|  13.
|align="left"|Fiorentina
| 24
| 30
| 9
| 6
| 15
| 37
| 48
| -11
|-
|  13.
|align="left"|Napoli
| 24
| 30
| 9
| 6
| 15
| 26
| 41
| -15
|-style="background:#FFCCCC"
|  13.
|align="left"|Liguria
| 24
| 30
| 7
| 10
| 13
| 25
| 44
| -19
|rowspan="2"| Kiesőka Serie B-be
|-style="background:#FFCCCC"
|  16.
|align="left"|Modena
| 22'| 30
| 7
| 8
| 15
| 39
| 43
| -4
|}
</center>

 Eredmények 

 Források 
 Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004'', Panini Edizioni, Modena, 2005

További információk 
 Eredmények az rsssf.com-ról

Jegyzetek 

Olasz 1
Olasz 1
Serie A szezonok